Le terme Grand-Rue peut désigner :
 la Grand-Rue à Colmar ;
 la Grand-Rue du 2ème arrondissement de Marseille, celle du 12ème arrondissement et celle du 13ème arrondissement ;
 la Grand-Rue à Mulhouse ;
 la Grand'Rue à Strasbourg ;
 un compositeur français du début du  ;
 le film Grand-rue, sorti en 1956.

En Alsace, il s'agit d'une traduction de Langstross.

Variantes